Евролига по пляжному футболу 2010 — тринадцатый розыгрыш Евролиги по пляжному футболу. Турнир включал в себя четыре предварительных этапа и финальный этап (суперфинал и промофинал). Проходил в двух дивизионах, А и B.
Каждая сборная дивизиона А принимала участие в двух предварительных этапах. В суперфинале приняли участие победители предварительных этапов Дивизиона А — Россия, Швейцария и Испания, страна хозяйка суперфинала — Португалия, а также две лучшие по результатам игр предварительных этапов, команды дивизиона А,сборные Италии и Румынии.

Каждая сборная дивизиона B приняла участие только в одном предварительном этапе. В промофинале приняли участие победители предварительных этапов Дивизиона В — Израиль, Венгрия, Азербайджан и Турция, лучшая по результатам игр предварительных этапов, команда дивизиона B, сборная Англии, а также худшая команда дивизиона А, сборная Франции. Победитель промофинала получил право на участие в Евролиге по пляжному футболу 2011 года.

Победителем турнира, четвёртый раз в истории, стала сборная команда Португалии, сборная Турции выиграла промофинал и получила повышение в классе, а сборная Франции выбыла в дивизион В.

Этап 1. Москва, Россия

Участники 

  Германия
  Греция
  Израиль
  Италия
  Польша
  Россия
  Румыния

Результаты

Дивизион А

Дивизион B

Индивидуальные награды 

 Лучший игрок: Роберто Паскуали ( Италия)
 Лучший бомбардир: Роберто Паскуали ( Италия) и Богуслав Сагановски ( Польша) — 8 голов
 Лучший голкипер: Андрей Бухлицкий ( Россия)
 Приз Fair Play:  Россия

Этап 2. Марсель, Франция

Участники 

  Англия
  Белоруссия
  Венгрия
  Испания
  Польша
  Португалия
  Франция

Результаты

Дивизион А

Дивизион B

Индивидуальные награды 

 Лучший бомбардир: Хорхе ( Испания) — 5 голов

Этап 3. Линьяно, Италия

Участники 

  Азербайджан
  Греция
  Италия
  Нидерланды
  Португалия
  Франция
  Чехия
  Швейцария

Результаты

Дивизион А

Дивизион B

Индивидуальные награды 

 Лучший игрок: Паскуали Каротенуто ( Италия)
 Лучший бомбардир: Деян Станкович ( Швейцария) — 7 голов
 Лучший голкипер: Пауло Граца ( Португалия)
 Приз Fair Play: Микель Легисса ( Италия)

Этап 4. Гаага, Нидерланды

Участники 

  Испания
  Норвегия
  Россия
  Румыния
  Турция
  Швейцария

Результаты

Дивизион А

Дивизион B 

Матчи дивизиона В были сыграны в Бибионе, Италия.

Индивидуальные награды 

 Лучший бомбардир: Мачи ( Румыния) — 8 голов

Общий зачёт Евролиги

Дивизион А

Дивизион В

Финальный этап. Лиссабон, Португалия

Участники 

  Азербайджан
  Англия
  Венгрия
  Израиль
  Испания
  Италия
  Португалия
  Россия
  Румыния
  Турция
  Франция
  Швейцария

Сборная Англии приняла участие в Промофинале взамен отказавшейся от участия на турнире сборной Чехии.

Результаты

Промофинал

Группа А

Группа В

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Суперфинал

Группа А

Группа В

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение команд

Промофинал

Суперфинал

Ссылки 

 Федерация пляжного футбола России
 Beach Soccer Worldwide

Евролига по пляжному футболу
Соревнования по пляжному футболу